Garamsalló (1899-ig Garam-Kis-Salló, szlovákul Šalov, korábban Malý Šalov), Nyitrai kerület, Lévai járás
Kissalló (szlovákul Tekovské Lužianky, korábban Malé Šarluhy), Nagysalló része
Nagysalló (szlovákul Tekovské Lužany, korábban Tekovské Šarluhy), Nyitrai kerület, Lévai járás